Les Championnats d'Asie de taekwondo sont des championnats d'Asie généralement organisés tous les deux ans pour départager les meilleurs taekwondoïstes asiatiques. La première édition a eu lieu en 1974 à Séoul, en Corée du Sud.

Éditions

Kyorugi

Poomsae

Para

Médailles

Kyorugi (1974-2021)

Poomsae

Para

Voir aussi 
 Championnats du monde de taekwondo
 Grand Prix du monde de taekwondo
 Championnats d'Europe de taekwondo

Notes et références

Lien externe 
 Taekwondo Data

Compétition fondée en 1974